Con la voz lai nos podemos estar refiriendo a:

 un lay, género musical y poético de la Baja Edad Media en el Norte de Europa;
 Lai, distrito indio autónomo de Mizoram;
 Laï, una ciudad de la República del Chad;
 la villa suiza de Lenzerheide, cuyo nombre romanche es Lai;
 la comuna francesa de Lay, en el distrito de Roanne;
 el nombre de pila chino Lai;
 el nombre de pila sardo Lai;
 Cayetano de Lai (1853-1928), un cardenal italiano, colaborador en la obra de Pío X;
 D. M. Lay, un zoólogo;
 Lay, un rapero chino, miembro de la boy-band EXO;
 LAI, Latin American Idol, reality show, adaptación de la franquicia británica Idols; o
 LAI, el acrónimo para Lateinamerika-Institut, Instituto Austríaco para América Latina.